Шовеле́н () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Шовелен, Жермен Луи (Germain Louis Chauvelin, 1685−1762) — французский политический деятель, хранитель государственной печати и государственный секретарь иностранных дел при Людовике XV.
 Шовелен, Анри Филипп де (Henri Philippe de Chauvelin, 1714—1770) — каноник парижского собора Богоматери и член парламента, приобрёл громкую известность упорной борьбой против иезуитского ордена; дядя Бернара Франсуа де Шовелена.